Burgstall peut désigner :
 Burgstall (Börde), une commune allemande située dans l'arrondissement de la Börde ;
 Burgstall (Vienne), une colline autrichienne située dans l'arrondissement de Vienne.
 Burgstall (Tyrol)